Сибирихоа има више значења:

 Сибирихоа (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сибирихоа (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику